Ary Scheffer (1795-1858) – pittore olandese naturalizzato francese
 Emanuel Fernando Scheffer Rego (1973) – giocatore di beach volley brasiliano
 Emmanuel Scheffer (1924-2012) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Jaap de Hoop Scheffer (1948) – politico olandese
 Rudolph Scheffer (1844-1880) – botanico olandese